Fall Creek Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Fall Creek Township (Hamilton County, Indiana)
 Fall Creek Township (Henry County, Indiana)
 Fall Creek Township (Illinois)
 Fall Creek Township (Madison County, Indiana)